Portugália első ízben az 1912-es játékokon vett részt, azóta valamennyi nyári olimpián jelen volt, és 1952 óta kisebb-nagyobb kihagyásokkal hat alkalommal szerepelt a téli olimpiai játékokon is.

Sportolói eddig 23 érmet nyertek, legeredményesebb sportáguk az atlétika.

A Portugál Olimpiai Bizottság 1909-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke José Vicente Moura.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon